Лампадий () може да се отнася за:

 Гай Цейоний Руфий Волузиан Лампадий, praefectus urbi на Рим през 365 – 366 г.
 Цеионий Лампадий, прокуратор и син на горния, вероятно собственик на Вила дел Казале
 Лампадий (префект), praefectus urbi на Рим 398 г.
 Постумий Лампадий, преториански префект на Италия 409 г.
 Флавий Лампадий, консул на Византийската империя 530 г.

Жени:

 Лампадия (* 295 г.), съпруга на Цейоний Руфий Албин (консул 335 г., praefectus urbi на Рим 335–337 г.) и майка на Гай Цейоний Руфий Волузиан Лампадий, praefectus urbi на Рим през 365 г.